Schödler ist der Familienname folgender Personen:

 Berni Schödler
 Friedrich Schödler (Friedrich Karl Ludwig Schödler; 1813–1884), deutscher Chemiker und Pädagoge